Regierung Milan Hodža steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakei:

 Regierung Milan Hodža I (5. November 1935 – 18. Dezember 1935)
 Regierung Milan Hodža II (18. Dezember 1935 – 21. Juli 1937, Rücktritt 17. Juli 1937)
 Regierung Milan Hodža III (21. Juli 1937 – 22. September 1938)